Turniej olimpijski w tenisie stołowym mężczyzn podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbył się w dniach od 6 sierpnia do 11 sierpnia 2016 roku w Riocentro.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00).

Rozstawieni zawodnicy 
Zawodnicy zostali rozstawieni w oparciu o ranking światowy ITTF opublikowany w lipcu 2016 roku przy czym maksymalnie z jednego kraju mogło być dwóch zawodników.

Pierwszych szesnastu zawodników zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodnicy rozstawieni na miejscach od 17 do 32 zakwalifikowali się bezpośrednio do drugiej rundy.

   Kōki Niwa
 Aleksandr Szybajew
 Panajotis Gionis
 Kristian Karlsson
 Li Ping
 Jonathan Groth
 Emmanuel Lebesson
 Pär Gerell
 Chen Chien-an
 Gao Ning
 Quadri Aruna
 Kou Łej
 Ahmet Li
 Wang Zengyi
 Robert Gardos
 Liam Pitchford

Turniej

Faza medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Rundy eliminacyjne

Bibliografia 
  
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016